Volksbank steht für:

 diverse Bankinstitute in Deutschland, siehe Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
 Chinesische Volksbank, Zentralbank der Volksrepublik China
 Genossenschaftsbank, Kreditinstitute in der Rechtsform einer Genossenschaft
 Schweizerische Volksbank, eine 1993 von der Crédit Suisse übernommene Schweizer Genossenschaftsbank
 Südtiroler Volksbank, eine Südtiroler Genossenschaftsbank
 Volksbank Gruppe, ein österreichischer Bankenverbund